Esad Ribić
 Tanja Ribič